

Livres 
 Ars Magna, ouvrage de Girolamo Cardano
 Ars magna, generalis et ultima, ouvrage de Raymond Lulle
 Ars Magna, série de bande dessinée d'Alcante (scénario) et Milan Jovanović (dessins) aux éditions Glénat
 Ars Magna, un des surnoms de l'Alchimie.
Ars Magna, recueil d'illustrations du mangaka Yukito Kishiro regroupant plusieurs de ses œuvres graphiques, pour la plupart à l'effigie de Gunnm.

Entreprises 
 Ars Magna est une maison d'édition sise à Nantes, en